YAT puede referirse a:
 Aeropuerto de Attawapiskat (Canadá), en su código IATA; o
 YAT Anshin! Uchū Ryokō, un anime japonés, conocido a veces simplemente como «YAT».